Туш — особлива фарба, виготовлена із сажі, що вживається для креслення і малювання.
 Туш — невелика музична п'єса, що виконується як урочисте привітання.
 Туш — у більярді — ненавмисне торкання до кулі, що вважається ударом.
  — річка на півдні Франції, притока Гаронни.

Прізвище 
 Туш Михайло Никифорович (* 9 жовтня 1943, Ковчин Чернігівської області) — український політик.